Tomb Raider steht für:

 Tomb Raider, Reihe von Computerspielen (seit 1996)
 Tomb Raider (1996), erster Teil der Reihe
 Tomb Raider (Computerspiel 2000), für Game Boy Color
 Tomb Raider (2013), zehnter Teil der Reihe
 Lara Croft: Tomb Raider, Abenteuerfilm von Simon West (2001)
 Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens, Abenteuerfilm von Jan de Bont (2003)
 Tomb Raider (2018), Film von Roar Uthaug